La edición 96.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 21 de junio y el 4 de julio de 1982 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 350.000 dólares.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense  Jimmy Connors  logrando el segundo y último de sus triunfos en el torneo al imponerse en la final a su compatriota  John McEnroe.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Martina Navrátilová logrando el tercero de los nueve triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a su compatriota  Chris Evert.

En esta edición del torneo se inició la competición en la modalidad de dobles, tanto masculina como femenina, de la categoría junior.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1982